USA:s regering kan syfta på:

 Regeringsmakten – den verkställande makten på federal nivå i USA, se USA:s president
 USA:s federala regering – en benämning på högt uppsatta befattningshavare i den verkställande grenen av USA:s federala statsmakt
 USA:s regeringsdepartement – huvudenheter i verkställande makten 
 USA:s federala statsmakt – den juridiska person som utgör förbundsrepublikens statsmakt, inklusive USA:s kongress, USA:s president och federala domstolar

Se även
 USA:s delstatsstyren – de juridiska personer och institutioner som utgör respektive statsmakt i USA:s delstater